Die Irish League 1978/79 war die 78. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 32. Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1978/79
Fußballsaison 1978/79